Bahnhofsviertel bezeichnet in verschiedenen Städten den in der Nähe des (Haupt-)Bahnhofs gelegenen Bereich. Er ist häufig von Hotels, Geschäften und Gastronomie geprägt, die von Reisenden genutzt werden. 

Bekannte Bahnhofsviertel befinden sich in
 Augsburg: Augsburg-Bahnhofsviertel
 Frankfurt am Main: Frankfurt-Bahnhofsviertel
 Frankfurt am Main: Frankfurt-Ostend
 Luxemburg-Stadt: Luxemburg-Bahnhofsviertel
 Bremen: Bahnhofsvorstadt
 Freiberg: Bahnhofsvorstadt
 Plauen: Bahnhofsvorstadt
 Hof (Saale): Bahnhofsviertel
 Salzburg: Elisabeth-Vorstadt

Stadtvierteltyp